Крутоярское сельское поселение — название ряда муниципальных образований (сельских поселений) в России:

 Крутоярское сельское поселение — входит в Лебедянский район Липецкой области.
 Крутоярское сельское поселение — входит в Касимовский район Рязанской области.
 Крутоярское сельское поселение — входит в Октябрьский район Челябинской области.
 Крутоярское сельское поселение — входит в Екатериновский район Саратовской области

См. также 
 Крутоярский сельсовет (Красноярский край)